En els Jocs Olímpics d'Estiu de 1960 celebrats a la ciutat de Roma (Itàlia) es disputaren 10 proves de boxa, totes elles en categoria masculina. La competició es dugué a terme al ''Palazzo dello sport de la ciutat de Roma.

En la competició de boxa participaren un total de 281 boxadors de 54 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 1960 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1960
Boxa als Jocs Olímpics